Carrer de Sant Joan (Agramunt) a l'Urgell
 Carrer de Sant Joan (Monistrol de Montserrat) al Bages
 Carrer de Sant Joan (Reus) al Baix Camp